Stor-Rötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Rötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,1 ha)
Stor-Rötjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (14,1 ha)

Se även
Rötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn